Ґедгаудай — хутір у Литві, Йонавський район.
 Ґедгаудай — хутір у Литві, Расейняйський район.

 Ґедгаудай — литовський шляхетський рід часів Великого князівства Литовського.